Hönningen (Ahrweiler), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hönningen (Hellenthal), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen